Dupont, DuPont, Du Pont, du Pont:

Miejscowości w USA:
 Dupont – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Dupont – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Putnam
 Dupont – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Dupont – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 DuPont – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton
 Du Pont – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia

Gminy w USA:
 Dupont (ang. Dupont Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca

Nazwisko pochodzenia francuskiego, czasem pisane jako DuPont:
 Charles Joseph Dupont (1863-1935) – generał dywizji armii francuskiej, szef Misji Wojskowej w Polsce
 Gabriel Dupont (1878-1914) – francuski kompozytor
 Margaret Osborne DuPont – tenisistka
 Denise Dupont i Madeleine Dupont – duńskie curlerki
 Samuel Francis Du Pont (1803–1865) – amerykański admirał 
 Pierre Samuel du Pont de Nemours  (1739-1817) – francuski ekonomista
 Charles du Pont de Ligonnès (1845-1925) – francuski duchowny katolicki
 Pierre S. du Pont, IV (ur. 1935) – amerykański polityk
 Lea Du Pont (1939–2012) – amerykańska brydżystka

Inne:

 DuPont – koncern chemiczny
 USS Du Pont – nazwa noszona przez amerykańskie okręty